Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 504 dans le monde.

 Route fédérale 504 en Allemagne
 RS-504 au Brésil 
 Washington State Route 504 Aux États-Unis
 Route régionale 504 en Finlande
 Route nationale 504 en France